Данная статья содержит информацию о DVD-релизах американской комедийной драмы «Отчаянные домохозяйки». Выпуском сериала на DVD занималась компания Walt Disney Studios Home Entertainment.

Сезон 1

Регион 1

Регион 2 

(1) В Сербии и Польше сериал вышел без дополнительных материалов и аудиокомментариев.
(2) В Чехии и Словакии были использованы другие фото на обложках DVD.

Регион 4

Регион 5 

 (1) В Российском издании убраны все дополнительные материалы и дорожки с аудиокомментариями. (2) Переиздан в 2011 году вместе с выходом третьего, четвёртого, пятого и шестого сезонов.

Дополнительные материалы 
 Расширенные версии эпизодов «Who’s That Woman?», «Anything You Can Do», «Every Day A Little Death», «Impossible», «Sunday Iin The Park With George» и «Goodbye For Now» со вступлением Марка Черри

 Аудиокомментарии Марка Черри к эпизодам:
 1x01 «Pilot»
 1x07 «Anything You Can Do» вместе с режиссёром Ларри Шоу
 1x08 «Guilty»
 1x15 «Impossible» вместе с режиссёром Ларри Шоу
 1x23 «One Wonderful Day» вместе с режиссёром Ларри Шоу

 Аудиокомментарии актрис к эпизодам:
 Тери Хетчер к «Pretty Little Picture», «Move On» и «Impossible»
 Фелисити Хоффман к «Guilty» и «Sunday Iin The Park With George»
 Марсии Кросс к «Running To Stand Still» и «Come Back to Me»
 Евы Лангории к «Pilot» и «Ah, But Underneath»
 Неколлетт Шеридан к «Anything You Can Do» и «The Ladies Who Lunch»

 Неудачные дубли
 8 удалённых сцен с возможностью прослушать комментарии Марка Черри.
 Короткометражные ролики:
 Отчаянные домохозяйки по всему мируDesperate Housewives: Around the World
 Сцена ужина у Бри из эпизода "Pretty Little Picture" на нескольких языках
 Опра Уинфри переезжает на Вистерия-Лейн
 Стиль Вистерии-Лейн: Костюмы и декорации
 Показ мод Габриэлль
 Тайны Вистерия-Лейн с Марком Черри, Мередит Виерой и сценаристами шоу
 Прогулка по Вистерия-Лейн с Марком Черри и Мередит Виейрой
 На съёмочной площадке сериала с Марком Черри и Мередит Виейрой
 Пасхальное яйцо (скрытый бонус):
 На 4-м диске в меню дополнительных материалов навести курсор к «Удалённым сценам» и нажать кнопку «Вверх». На сером фоне появится ключик, при нажатии на который можно увидеть короткий, но забавный ролик о цензуре второго эпизода, когда авторы не могли решить, как много обнажённой попы Джесси Меткалфа должно быть видно в кадре.

Сезон 2

Регион 1

Регион 2 

(1) В Великобритании, Ирландии и Бенелюксе сезон был выпущен на 7 дисках, а не 6.
(2) Начиная со второго сезона релиз в Германии состоял из двух частей по 4 диска каждая.
(3) В Сербии и Польше сериал был издан на 6-ти дисках без дополнительных материалов.

Регион 4

Регион 5 

 (1) В Российском издании убраны все дополнительные материалы и дорожки с аудиокомментариями. (2) Переиздан в 2011 году вместе с выходом третьего, четвёртого, пятого и шестого сезонов.

Дополнительные материалы 
 Марк и его мама: интервью с автором сериала и его музой
 Режиссура сериала: от концепции до съёмок
 Отчаянные ролевые модели: телевизионный домохозяйки делятся своей мудростью с женщинами Вистерии-Лейн
 Любимые сцены Марка Черри
 Непоказанные истории: Эксклюзивные сюжетные линии Сьюзан Майер и Линетт Скаво
 Удалённые сцены
 Мода и стиль: дизайнер Кейт Адэр об имидже домохозяек
 «Сочный кусочек»: Самые яркие моменты сериала
 Проморолик «The Whole Story»
 Покер с отчаянными домохозяйками: мини-игра (отсутствует на DVD-изданиях в Регионе 4)

Сезон 3

Регион 1

Регион 2 

(1) Позже переиздано в Нидерландах без подзаголовка «The Dirty Laundry Edition».

Регион 4

Регион 5 

Первоначальный релиз 13 декабря 2007 был отменён, так как шоу не показали по телевидению.

Дополнительные материалы 
 «Amas de Casa Desesperadas»: Версия сериала в странах Латинской Америки
 Фильм о свадьбах Бри, Сьюзан и Габриэлль
 На съёмочной площадке с Евой
 Любимые момент Марка Черри
 Удалённые сцены
 Неудачные дубли

В специальном издании «Limited Edition Version», которое продавалось только в магазинах «BestBuy» был 7-й диск, на котором разместили 15-минутный ролик о злодеях третьего сезона.

Сезон 4

Регион 1

Регион 2

Регион 4

Регион 5

Дополнительные материалы 
 «Приходя в отчаяние: На съёмках эпизода с торнадо»
 Комментарии пар к эпизодам
 Мужчины Вистерия-Лейн раскрывают свои секреты
 Удалённые сцены
 Неудачные дубли
 Любимые сцены Марка Черри
 Альтернативный финал 4-го сезона

Сезон 5

Регион 1

Регион 2

Регион 4

Регион 5

Дополнительные материалы 
 Неудачные дубли
 Удалённые сцены
 Любимые сцены Марка Черри
 «Что ещё мне нужно?» — читка сценария
 «Теперь я знаю правду» — празднование 100-го эпизода
 Это так похоже на Тери

Эксклюзивные релиз «Best Buy Exclusive DVD Set», выпущенный в Австралии (JB Hi-fi Exclusive) содержал следующие бонусы, средней продолжительностью 20 минут:

 «Клуб убийств Вистерия-Лейн» (интервью с загадочными персонажами шоу)
 На съёмочной площадке с Лили Томлин и Кетрин Джустен
 Дополнительные удалённые сцены

Сезон 6

Регион 1

Регион 2

Регион 4

Регион 5

Дополнительные материалы 
 Мисс Пигги приходит в отчаяние
 Мастер-класс от отчаянных домохозяек
 Любимые сцены Марка Черри с возможностью прослушать его комментарии
 Неудачные дубли
 7 удалённых сцен

Сезон 7

Регион 1

Регион 2

Регион 4

Регион 5

Дополнительные материалы 
 Игра на знание сериала
 Дети Вистерия-Лейн
 12 удалённых сцен
 Неудачные дубли

Сезон 8

Регион 1

Регион 2

Регион 4

Регион 5

Дополнительные материалы 
 Расширенная версия финала сериала
 Камео Марка Черри
 Конец аллеи: Последний день на съёмочной площадке
 За кулисами сериала
 Удалённые сцены
 Неудачные дубли

Коллекционное издание 
Издание сериала на 45-ти дисках.

Регион 1

Дополнительные материалы 
Бонусы с эксклюзивного диска:

 Ужин на пятерых: Закуски, выпивка и веселье!
 Отчаянные домохозяйки на открытом огне!
 Прогулка по Вистерия-Лейн
 Скончавшиеся от отчаяния
 Ретроспектива сериала за 8 лет его существования
 Многое другое

Примечания

Ссылки 
 Первый сезон на сайте Amazon.com
 Второй сезон на сайте Amazon.com
 Третий сезон на сайте Amazon.com
 Четвёртый сезон на сайте Amazon.com
 Пятый сезон на сайте Amazon.com
 Шестой сезон на сайте Amazon.com
 Седьмой сезон на сайте Amazon.com
 Восьмой сезон на сайте Amazon.com

DVD